Gallese – aggettivo relativo a ciò che pertiene al Galles o ai Gallesi
 Gallese – lingua parlata in Galles
 Gallese – comune italiano del Lazio
 Guido Gallese – vescovo italiano
 Vittorio Gallese – neuroscienziato italiano